U21-Europamästerskapet i fotboll 2017 var det 21:a U21-EM i fotboll, arrangerat av Uefa, och spelades i Polen mellan den 16 och 30 juni 2017. Som arrangörsland var Polen direktkvalificerade och 52 andra länder spelade ett kvalspel om de resterande 11 platserna. Inför detta mästerskap hade antalet deltagande nationer ökats från 8 till 12.

Tyskland vann mästerskapet efter finalvinst mot Spanien.

Spelplatser 
Turneringens matcher spelades på sex olika orter i Polen.

Gruppspel
De tre gruppsegrarna samt det bästa andraplacerade laget avancerade till semifinaler.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Rankning av grupptvåor

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Referenser 

Internationella fotbollstävlingar i Polen
Fotbollsåret 2017
2017 i Polen
Sport i Lublin
Sport i Gdynia
Sportevenemang i Kraków
Sport i Bydgoszcz
Kraków under 2000-talet